GRO Novogradnja bilo je hrvatsko poduzeće iz Zagvozda.

Povijest 
Osnovana je 1974. godine. Isprve je zapošljavala 12 radnika. Na godinu je već imala 90 zaposlenika. U najboljim godinama poslovanja imala je više od 300 zaposlenih. Gradili su objekte za koje se smatralo da su dostupni samo izuzetnim građevinarima. Vodstvo se hvalilo da većinu radnika čine povratnici iz inozemstva kojima su upravo oni omogućili život i rad kod kuće. Prve godine bile su lijepe i u Zagvozdu se osjećao život. Zbog mana koje je omogućio socijalizam poslovanje je pošlo lošim putem i Novogradnja se ugasila 1987. godine.

Izvori 

Zagvozd
Hrvatske tvrtke